Надежда Васильевна Чертова (1903—1989) — советская писательница и журналист.

Биография 
Родилась в селе Державино Оренбургской губернии  года. Детство и юность прошли в селе Грачевка. В 1919 году окончила единую трудовую школу в Бузулуке. В 1921—1922 гг. состояла членом бюро Бузулукского Укома РКСМ и бойцом ЧОНа.

В 1923-1926 годах была на комсомольской и партийной работе в Самаре, затем переехала в Сибирь. Её журналистская деятельность началась в 1922 году. С августа 1926 года сотрудничала в газете «Рабочий путь» (Омск) и «Советская Сибирь» (Новосибирск). В 1928—1930 годах работала в журнале «Сибирские огни». В 1930 году была опубликована её первая повесть «Горькая пена».

В 1931 году переехала в Москву, где в 1934 году стала членом Союза писателей СССР. Работала в правлении Союза писателей, в издательстве «Советский писатель», участвовала в создании журналов «Колхозник» и «Советская женщина». В 1955—1959 годах была заместителем председателя правления Московского отделения Союза писателей СССР. Награждена орденом «Знак Почёта».

Известны её повести «Сухореченские сёстры» и «Саргассово море», воспоминания о М. Горьком, Н. Островском, Л. Сейфуллиной. Произведения Н. В. Чертовой издавались и за рубежом: во Франции, в Чехословакии, в Болгарии.

Умерла в 1989 году.

Библиография 
 повесть «Горькая пена» ( ;  : ОГИЗ - Гос. изд-во художественной литературы, 1931. — 180, [3] с.)
 «Узлы. рассказы» ([Москва] : Моск. т-во писателей, 1933. — 160 с.)
 повесть «Огнеупор» ([Москва] : Гослитиздат, 1934. — 163, [2] с.)
 повесть «Черный орел» (: Советский писатель, 1936. — 246 с.)
 роман «Разрыв-трава» (: Сов. писатель, 1939. — 242 с.)
 «Девушка в шинели» (: Советский писатель, 1951. — 321 с.)
 «Orlíček» (Praha : Naše vojsko, 1954. — 265 с.)
 сборник «Утренний свет» (: Сов. писатель, 1957. — 511 с.)
 роман «Рукнаха дъждове» (София : Народна култура, 1962. — 338 с.)
 «Саргассово море» (1965. — 149 с. — 75 000 экз.)
 «Пролегли в степи дороги» (Художественная литература, 1967. — 664 с.)
 сборник «В сибирской дальней стороне» (: Сов. писатель, 1968. — 318 с. : портр.)
 «В сибирской дальней стороне» (1968)
 «Утренний свет» (сборник; : Советский писатель, 1951. — 368 с. — 75 000 экз.)
 «Голос сквозь метель» (: Советский писатель, 1974. — 238 с. — 30 000 экз.)
 Избранные произведения: В 2 т. (: Худож. лит., 1975)
 «Деревянные башмаки. Повести» (: Сов. писатель, 1981. — 238 с. : портр.)
 «Избранное» (: Сов. писатель, 1983. — 399 с. : портр.)
 «Большая земля» (: Советский писатель, 1988. — 398,[2] с. : ил. — 100 000 экз. — ISBN 5-265-00458-0)

Ссылки 
 Чертова Надежда Васильевна

Члены Союза писателей СССР